Il doppio del torneo di tennis Schickedanz Open 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Vojtěch Flégl e Andrew Florent che hanno battuto in finale Gastón Etlis e Christian Miniussi 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Bernd Karbacher /  Udo Riglewski (quarti di finale)
 Vojtěch Flégl /  Andrew Florent (Campioni)

 Brian Devening /  Tomas Nydahl (primo turno)
 Brent Haygarth /  Kirk Haygarth (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 1994